La Culotte peut désigner :

 La Culotte, (Die Hose) pièce de théâtre allemande de Carl Sternheim en 1911 ;
 La Culotte, film muet allemand de 1927 de Hans Behrendt, adapté du précédent ;
 La Culotte, pièce de théâtre française de Jean Anouilh en 1978.

Voir aussi